Борисовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и/или административно-территориальных единиц в России:
 Борисовский сельсовет — в Залесовском районе Алтайского края.
 Борисовский сельсовет — в Тейковском районе Ивановской Промышленной области (до 1935) и Суздальском районе Владимирской области.
 Борисовский сельсовет — в Льговском районе Курской области.
 Борисовский сельсовет — в Добровском районе Липецкой области.
 Борисовский сельсовет — в Можайском районе Московской области (1929—1994).
 Борисовский сельсовет — в Шаховском районе Московской области (упразднён в 1939).
 Борисовский сельсовет — в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Борисовский сельсовет — в Бабаевском районе Вологодской области.
 Борисовский сельсовет — в Вологодском районе Вологодской области.
 Борисовский сельсовет — в Чагодощенском районе Вологодской области.

Борисовский сельский совет () — название ряда административно-территориальных единиц на Украине:
 Борисовский сельский совет — в Ярунском районе Житомирской области.
 Борисовский сельский совет — в Приморском районе Запорожской области.
 Борисовский сельский совет — в Татарбунарском районе Одесской области.
 Борисовский сельский совет — в Глобинском районе Полтавской области.
 Борисовский сельский совет — в Изяславском районе Хмельницкой области.